Sándor Szalay ist der Name folgender Personen:

*Sándor Szalay (Eiskunstläufer) (1893–1965), ungarischer Eiskunstläufer
Sándor Szalay (Physiker) (1909–1987), ungarischer Physiker